

Toponymes

Puerto Rico, ville d'Argentine ;

Puerto Rico, municipalité de Colombie, dans le département de Caquetá ;
 Puerto Rico, municipalité de Colombie, dans le département de Meta ;

Puerto Rico, commune située sur l'île de Grande Canarie dans les Îles Canaries en Espagne ;

Puerto Rico, nom anglais et nom espagnol de Porto Rico, un État libre associé aux États-Unis d'Amérique, situé dans la mer des Caraïbes.

Autres 
Puerto Rico peut aussi désigner :
 Puerto Rico, jeu de société créer en 2002 ;
 Puerto Rico, paquebot connu sous le nom de Meknès ;
 Puerto Rico, chanson de Tefa.

Voir aussi